Белая лошадь:

Топоним 
 Белая лошадь — пещера, расположенная в горном массиве Арабика в Абхазии.
 Уайтхорс ( — Белая лошадь) — столица и крупнейший населённый пункт канадской территории Юкон.
 «Белая лошадь» — галерея современного искусства в Геленджике.
 Уффингтонская белая лошадь — меловая фигура длиной 110 м близ местечка Уффингтон в английском графстве Оксфордшир.

Другое 
 Белая лошадь — петроглиф на горе Каратаг в Хакасии.
 White Horse / Белая лошадь — марка шотландского виски.
 Финал «белой лошади» () — финальный матч Кубка Англии по футболу 1923 года.
 «Белая лошадь» — короткометражный фильм Бараса Халзанова.
 «Белая лошадь» — песня лидера рок-группы «Резиновый дедушка» Юрия Богатенкова, записана «Резиновым дедушкой» в альбоме «Дедушка Жуков и белая лошадь» (1995) и группой «Чайф» — в альбоме «Симпатии» (2000).
 «Белая лошадь» — общепринятое название 9-й стрелковой дивизии 1-го корпуса армии республики Южной Кореи. Принимала участие в Корейской и Вьетнамской войнах на стороне союзников США.
 Белая лошадь — фигура в большинстве крупных вариантов сёги.

См. также 
 «Лошадь белая» — альбом группы «Аквариум» и одноимённая песня в составе этого альбома.
 Конь белый
 White Horse (значения)